11-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские и стрелковые корпуса 
 11-й армейский корпус (Великая армия) (1812—1813)
 11-й армейский корпус (Австро-Венгрия) (1849—1859, 1883—1918)
 11-й корпус (армия Союза) (1862—1864)
 11-й армейский корпус (Германская империя) (1866—1919)
 11-й армейский корпус (Франция) (1870—1940)
 11-й армейский корпус (Российская империя) (1876—1918)
 11-й армейский корпус (Российская Федерация) (2016 — наст. время)
 11-й корпус (Османская империя) (1911—1919?)
 11-й корпус (Великобритания) (1915—1919, 1940—1943)
 11-й армейский корпус (вермахт) (1939—1943, 1943—1945)
 11-й корпус СС (1944—1945)
 11-й хорватский армейский корпус (1944—1945)
 11-й корпус (США) (1942—1945)
 11-й корпус (КНДР) (1969 —)
 11-й корпус (Пакистан) (1975 —)
 11-й корпус (Республика Корея) (1987—2007)

Танковые, механизированные и другие корпуса 
 11-й механизированный корпус (1941)
 11-й танковый корпус (СССР) (1942—1945)
 11-й гвардейский танковый корпус (1943—1945)
 11-й стрелковый корпус (СССР) (1922—1941, 1942—1945)
 11-й гвардейский стрелковый корпус (1942 —)
 11-й кавалерийский корпус (СССР) (1942)
 11-й смешанный авиационный корпус (1943—1944)
 11-й истребительный авиационный корпус (1944—1949)
 11-й бомбардировочный авиационный корпус (1945)
 11-й корпус ПВО (1960—1992)
 11-й авиационный корпус (Германия)